Тхыо́нг () — река во вьетнамской провинции Куангбинь. Протекает по национальному парку Фонгня-Кебанг.

Собирается многочисленными речушками на склонах карстовых гор и втекает в пещеру Эн ( — рус. «скрытый») на территории коммуны Танчать (xã Tân Trạch) уезда Бочать. От Тхыонга, уже под землёй, течёт 3351-метровая река через грот . Через карстовые гроты вода добирается до реки Кон (Con; она же Son; она же Tróc) и затем — реки Най, впадающей в залив Бакбо (Южно-Китайское море).

В трёх километрах к северо-западу от ухода Тхыонга под землю расположен вход в пещеру Шондонг.

Примечания 

Бассейн Наи
Реки Куангбиня
Подземные реки